Il doppio del torneo di tennis Tulsa Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Scott Humphries e Mark Merklein che hanno battuto in finale Diego Ayala e Jason Marshall 7-61, 6-4.

Teste di serie 

 Scott Humphries /  Mark Merklein (Campioni)
 Brandon Coupe /  Frédéric Niemeyer (semifinali)

 Stephen Huss /  Lee Pearson (primo turno)
 Ignacio Hirigoyen /  Daniel Melo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tulsa Challenger 2002